Přírodní wolfram (74W) je tvořen čtyřmi stabilními izotopy; 182W (přirozený výskyt 26,50 %), 183W (14,31 %), 184W (30,64 %) a 186W (28,43 %); a jedním radioizotopem, 180W (0,12 %, poločas přeměny delší než 6,6×1017 let). Bylo také popsáno 37 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 157 až 197, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 181W (poločas přeměny 121,2 dne), 185W (75,1 dne), 188W (69,78 d), 178W (21,6 d) a 187W (24 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 3 hodiny, většina pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 181 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy tantalu, zatímco u 185W a těžších radioizotopů probíhá přeměna beta minus na rhenium.

Seznam izotopů

Reference 

Wolfram
Wolfram